Трапиче Вијехо има више значења:

 Трапиче Вијехо (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трапиче Вијехо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трапиче Вијехо (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трапиче Вијехо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Трапиче Вијехо (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику